Niemcy:
 Freimann – dzielnica Monachium

Osoby:
 Aron Freimann – niemiecki historyk
 Christoph Freimann – niemiecki grafik

Inne:
 Freimann – stacja metra w Monachium

Zobacz też:
 Freymann
 Schwabing-Freimann